Pietro Micca peut faire référence à:

 Pietro Micca (1677-1706) – militaire italien
 Pietro Micca – film de 1938 réalisé par Aldo Vergano

Marine militaire 
 Pietro Micca – sous-marin italien de 1917
 Pietro Micca – sous-marin italien de  1935
 Pietro Micca – croiseur torpilleur italien
 Classe Pietro Micca – classe de sous-marin de la Regia Marina de 1875